Cuerpo hace referencia a varios artículos:

En físico química
 Cuerpo (anatomía), concepto anatómico de los seres vivos;
 Cuerpo humano, estructura física y material del ser humano;
 Cadáver

En física y química 
 Objeto físico o Cuerpo
 Mecánica del sólido rígido, el estudio del movimiento y equilibrio de sólidos materiales, donde se ignoran sus transformaciones;
 Objeto astronómico o Cuerpo celeste, objeto de estudio de la astronomía;
 Cuerpo negro, objeto teórico que absorbe toda la luz que incide sobre él;
Cuerpo (química), porción limitada de materia que tiene forma determinada.

En matemáticas 
Cuerpo (matemáticas), una estructura algebraica.

En ciencias sociales
 Cuerpo (ciencias sociales)
 Cuerpo social
 Cuerpo político
 Cuerpos intermedios
 Institución
 Corporación

En teología
 Cuerpo (teología)
 Corpus Mysticum, la Iglesia entendida como el cuerpo de Cristo;
 Cuerpo de Cristo, entendido como el pan de la eucaristía;
 Teología del Cuerpo, obra de Juan Pablo II;

En el ámbito militar
Cuerpo de ejército, unidad militar integrada por varias divisiones, que actúan bajo un único mando;
Cuerpo de batalla, grueso del ejército que marcha entre la vanguardia y la retaguardia
Cuerpo de tropas, reunión de tropas de varias armas
Cuerpo de artillería, personal y tropa dedicados a la construcción y custodia de las armas de fuego

Artes escénicas
Cuerpo de baile
Modalidades del cuerpo en la actuación, que habla de los diferentes estilos en que un actor maneja y muestra su cuerpo en escena.

Otras áreas
Cuerpo sonoro, todo cuerpo capaz de producir sonido
Cuerpo (arquitectura), niveles definidos por medio de cornisas;
Cuerpo (tipografía)
Organización, sistema diseñado para lograr metas y objetivos por medio de los recursos humanos;